Poima heißen mehrere Flüsse in Russland:
 Poima, linker Nebenfluss der Birjussa in der Oblast Irkutsk und Region Krasnojarsk
 Poima (Japanisches Meer), in der Region Primorje 

Poima bezeichnet außerdem:
 Poima (Primorje), Dorf in der Region Primorje (Russland)